Il caso spia di Zhao Jianmin () è stato un importante falso caso nella provincia dello Yunnan durante la Rivoluzione Culturale cinese, con oltre 1,387 milioni di persone implicate e perseguitate (questo numero rappresentava il 6% dell'intera popolazione dello Yunnan all'epoca). Zhao Jianmin (赵健民), allora segretario provinciale del Partito comunista cinese nello Yunnan, fu falsamente accusato di essere una "spia del Kuomintang". Dal 1968 al 1969, più di 17.000 persone sono morte nel massacro, mentre 61.000 persone sono rimaste ferite in modo permanente; nella sola Kunming (la capitale dello Yunnan), 1.473 persone sono state uccise e 9.661 persone sono rimaste disabili in modo permanente.

Storia 
Nel marzo 1967, Zhao Jianmin, allora segretario provinciale del Partito Comunista Cinese (PCC) nello Yunnan, suggerì a Kang Sheng in un faccia a faccia che il PCC avrebbe dovuto risolvere i problemi della Rivoluzione Culturale in modo democratico. Ma Kang Sheng non rispose immediatamente. Più tardi, Kang fece un rapporto segreto su Zhao a Mao Zedong, sostenendo che Zhao fosse contro il Comitato Centrale del PCC, contro il presidente Mao e contro la Rivoluzione Culturale.

Nell'agosto 1967, Mao Zedong e il Comitato Centrale del PCC hanno approvato che i media nazionali e locali possano criticare pubblicamente i "seguaci del capitalismo (走资派)" tra i leader provinciali in Cina. Un totale di 55 funzionari di alto rango sono stati presi di mira, incluso Zhao Jianmin.

Nel 1968, Zhao Jianmin fu etichettato da Kang Sheng e dai suoi alleati come "una spia del Kuomintang (KMT)" e un "traditore". Inoltre, Zhao era considerato uno dei "rappresentanti locali" del 2º presidente della Cina, Liu Shaoqi, perseguitato a morte nel 1969. Zhao è stato poi imprigionato per 8 anni.

Allo stesso tempo, è stata condotta una ricerca su larga scala e l'epurazione dei membri della cosiddetta "Agenzia di spionaggio Zhao Jianmin KMT nello Yunnan", che ha portato all'arresto e alla persecuzione di oltre 1,38 milioni di civili e funzionari. Tan Furen, un tenente generale dell'Esercito Popolare di Liberazione, è stato nominato da Mao Zedong e dal Comitato Centrale del PCC per farsi carico di questa epurazione su larga scala nello Yunnan.

Conseguenze 
Il 17 dicembre 1970, Tan Furen e sua moglie furono assassinati.

Dopo la Rivoluzione Culturale, Zhao Jianmin fu ufficialmente riabilitato durante il periodo "Boluan Fanzheng" e successivamente divenne vicedirettore del Terzo Ministero della Costruzione di Macchine.

Note

Voci correlate 

 Terrore rosso
 Sessione di lotta

Rivoluzione culturale